

Pessoas
Adam Joseph Maida
Raine Maida

Localidades

Maida

Desambiguação